Wieckenberg steht für:

 Wieckenberg, Ortsteil der Gemeinde Wietze, Landkreis Celle, Niedersachsen

Wieckenberg ist der Familienname folgender Personen:

 André Wieckenberg (* 1979), deutscher Radiomoderator
 Ernst-Peter Wieckenberg (* 1935), deutscher Germanist, Romanist und Lektor